Тајога има више значења:
 Округ Тајога (Њујорк)
 Округ Тајога (Пенсилванија)
 Тајога (Западна Вирџинија)
 Тајога (Тексас)
 Тајога (Северна Дакота)